Мария Атанасова Думбалакова, по мъж Илиева, е българска учителка и общественичка от Македония.

Биография 

Родена е в 1870 година в солунското село Сухо в семейството на Атанас и Мария Думбалакови. В 1894 година завършва с IV випуск Солунската българска девическа гимназия. Българската екзархия веднага я назначава за учителка в Началното българско училище в Пиргите, още преди то да бъде официално открито, което първоначално се помещава в къщата на Царевна Алексиева, като и двете са тормозени от сръбската пропаганда в града заради училищната дейност. Мария работи там две учебни години – 1894/1895 и 1895/1896. Третата година е преместена в централно училище в Солун. Вероятно към 1897 година се мести в България, където е брат ѝ Димитър Думбалаков, който след това повиква там и брат им Михаил.  

Мария Думбалакова се жени за полковник Йордан Илиев (1865–?), родом от Велес. Умира в 1948 година.

Оставя ценни спомени за училищното дело на българската общност в Солун от края на XIX и началото на XX век.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Хора от дем Лъгадина
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български просветни дейци от Македония